Peach Aviation Limited, действующая как Peach — японская бюджетная авиакомпания (лоукостер), базирующаяся в аэропорту Кансай и в Тадзири, префектура Осака.

История

Направления

Флот 
По состоянию на май 2021 года флот Peach состоит из следующих самолётов:

Примечания 

Авиакомпании Японии